Печищи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Печищи — деревня в Сосновоборском поселковом совете Светлогорского района Гомельской области

Россия 
 Печищи — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Печищи — село в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.